Shooters ist der Titel folgender Werke:
 Shooters (2001), britischer Spielfilm von Dan Reed 
 Shooters (2002), britischer Spielfilm von Glenn Durfort und Colin Teague 

Siehe auch:
 Shooter, Begriffsklärung